Molekulska formula -{C21H34O3}- se može odnositi na:

 17-Hidroksipregnenolon
 Tetrahidrodeoksikortikosteron